Hubertus – tradycyjne święto myśliwych, leśników i jeźdźców organizowane na zakończenie sezonu na przełomie października i listopada
 Staw Hubertus – niewielki zbiornik wodny w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Szopienice-Borki"
 Hubertus to także niemiecka i łacińska forma imienia Hubert